Zampel steht für:
 Zampelbüdel, ein aus Segelleinen oder anderem grobem Stoff hergestellter Beutel
 Zugschnur-Handgriff beim Damastweben im Zampelsystem, siehe Damast #Zampelsystem
 Zampel (poln. Sąpólna), linker Nebenfluss der Rega (Fluss)